Shu Han, regne del període dels Tres Regnes de la Xina
 Regne Antic de Shu, regne sichuanès coincidint amb el període de la dinastia Zhou de la Xina
 Shu Durul, darrer rei d'Accad cap al 2174 aC
 Shu, Déu de l'aire i de la llum en la mitologia egípcia vegeu llista de personatges de la mitologia egípcia#S
 Shu (concepte), concepte xinès
 Acrònim: Seton Hall University, en South Orange, Nova Jersey
 Síndrome hemolíticourèmica o malaltia de l'hamburguesa